E48 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E48, un sous-marin de la Royal Navy.

Électronique 
 Série E48, un ensemble de 48 valeurs équi-réparties géométriquement sur une décade.

Route 
  Route européenne 48, une route traversant l'Allemagne et la République Tchèque.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres